Pierre Chevalier (1520-1583), prélat français ;
 Pierre Chevalier (1730-?), militaire français ;
 Pierre Chevalier (1874-1946), coureur cycliste français ;
 Pierre Chevalier (1905-2001), alpiniste et spéléologue français ;
 Pierre Chevalier (1915-2005), réalisateur de cinéma français ;
 Pierre Chevalier (1927-2002), syndicaliste et enseignant français ;
 Pierre Chevalier (1945-2019), producteur français de cinéma français ;
 Pierre Chevalier (1952-), personnalité politique belge.